Il doppio del torneo di tennis Daewoo Challenger Tennis 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Edwin Kempes e Gouichi Motomura che hanno battuto in finale Jérôme Golmard e Régis Lavergne 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Edwin Kempes /  Gouichi Motomura (Campioni)
 Peter Tramacchi /  Lars-Anders Wahlgren (semifinali)

 Alejandro Aramburu /  Ota Fukárek (primo turno)
 Steven Randjelovic /  Herbert Wiltschnig (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Daewoo Challenger Tennis 1997